A De Zeven Provinciën (jelentése: „a hét tartomány”) több holland építésű hadihajó névadója volt a Holland Királyi Haditengerészetben (KN, Koninklijke Marine; „királyi haditengerészet”), amely az Utrechti unióval létre jövő Holland Köztársaságot alkotó hét tartományt jelöli (a hadihajók névelője időben változott Zr.Ms. és Hr.Ms. között, a mindenkori holland uralkodótól függően):

 De Zeven Provinciën (1643) – az Amszterdami admiralitás sorhajója
 De Zeven Provinciën (1665) – a Maeze-i (rotterdami) admiralitás 80 ágyús sorhajója, amely a második és a harmadik angol–holland háborúban Michiel de Ruyter tengernagy zászlóshajója
 De Zeven Provinciën (1694) – a Maeze-i (rotterdami) admiralitás sorhajója
 De Zeven Provinciën (1782) – a Noorderkwartier (Nyugat-frieslandi) admiralitás sorhajója
 De Zeven Provinciën (1909) – partvédő hajó, amely 1910 és 1942 között állt csapatszolgálatban
 De Zeven Provinciën (C802) – a De Zeven Provinciën osztály (cirkálók) egyik cikrálója
 De Zeven Provinciën (F802) – a De Zeven Provinciën osztály (fregattok) egyik fregattja.